8. Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie, które odbyły się od 5 kwietnia do 9 kwietnia 2006 roku w Szanghaju w Chinach.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w pływaniu
2006 w sporcie
2006 w Chinach
Sport w Szanghaju